Schweinebach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schweinebach (Isny im Allgäu), Weiler der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schweinebach (Maierhöfen), Weiler der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau, Bayern
 Schweinebach (Schweinachbach), linker Zufluss zum Schweinachbach bei Neustadt an der Aisch, Bayern